Ваттіні́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на північ від Парижа, 6 км на південь від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 5606 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 13381,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Ваттіні на сайті французького Національного інституту географії
 Ваттіні на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ваттіні на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор